Хребет-Уральский — посёлок в Свердловской области, Россия (на самой границе с Пермским краем), входит в состав Кушвинского городского округа. Инфраструктура и промышленность в посёлке отсутствуют. Ближайшие больница, школа и магазин находятся в соседнем селе Азиатская. Посёлок находится при станции железной дороги, на которой останавливается электричка Чусовская — Нижний Тагил.

География 
Посёлок расположен на возвышенности, в горной, лесистой местности возле Срединного Уральского хребта — главного горного хребта Урала у истока реки Тура. В 4 километрах к западу проходит водораздел, где помимо Туры берут свои истоки реки Малая Именная, Серебряная и Тискос.

Часовой пояс

История 

Основание посёлка связано со строительством Горнозаводской железной дороги во второй половине XIX века. Цитатата из журнала «Железнодорожный транспорт»: «Особенно тяжело пришлось на трассе Чусовская — Кушва, длиной в 172 версты. Постройка этого участка среди непроходимых лесов и сплошных гор требовала огромных усилий.». Первые поезда здесь прошли в 1878 году. Этот год и считается годом основания посёлка.

В 2003 году в честь 125-летия Горнозаводской железной дороги для привлечения туристов на станции была установлена символическая мраморная стела «Европа/Азия» с направленными на восток и на запад стрелами-указателями.

Культура 
В посёлке Хребет-Уральский живут и работают несколько искусных мастеров резьбы по дереву и по изготовлению декоративных берестяных туесков. Из достопримечательностей посёлка, помимо мемориального знака при станции, можно отметить красивую лесную аллею, напоминающую парк, переходящий в лес.

Население 
На 2013 год в посёлке проживает около 20 человек.

Структура
По данным переписи 2002 года национальный состав следующий: русские — 73 %. По данным переписи 2010 года в селе было: мужчин—14, женщин—7.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Статья в «Областной газете» от 22 октября 2011 г. «Хребет Уральский — тезка горной гряды»
 Статья сайта «Поселения.ру»

Населённые пункты Кушвинского городского округа